Soutullo puede referirse a:

 Soutullo (Aranga), lugar español de la parroquia y municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 Soutullo (Arzúa), aldea española de la parroquia de Calvos de Sobrecamino, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Soutullo (Laracha), parroquia española del municipio de Laracha, provincia de La Coruña, Galicia.